85-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 85-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована в 1931 году
 85-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована в 1941 году

См. также 
 85-я гвардейская стрелковая дивизия
 85-я морская стрелковая бригада